Rücküberweisung steht für:

 Rücküberweisung (Migranten), Geldüberweisungen von Migranten in ihre Herkunftsländer
 die Umkehrung einer Überweisung im Zahlungsverkehr, siehe Überweisung (Zahlungsverkehr)
 die Übersendung eines Patienten zu seinem bisherigen Arzt im Gesundheitswesen, siehe Ärztliche Behandlung
 die Rücküberweisung einer geänderten Gesetzesfassung vom Vermittlungsausschusses an den Bundesrat im deutschen Gesetzgebungsverfahren, siehe Gesetzgebungsverfahren (Deutschland)